University Park (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 University Park (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 University Park (Maryland), població dels Estats Units a l'estat de Maryland
 University Park (Nou Mèxic), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 University Park (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas